Броня́ — защитный материал или его слой, обладающий достаточно большой прочностью, вязкостью и другими механическими параметрами, стоящими на высоком уровне показателей, выполняющий в том или ином случае функцию преграды от различного по силе и интенсивности воздействия на объект, окружаемый этим слоем.

Понятие «броня» имеет довольно широкое толкование, но в целом основным значением является защита. Воин в броне, латник, панцирник, кольчужник, а также оружейный мастер (кузнец, оружейник, слесарь), делающий броню (брони), латы, в бро́ннице — Бро́нник.

Другие значения 
Ранее бронёй назывался воинский доспех, который носили сверху одежды или под исподом, а также род кованой одежды из металлических пластинок, колец, сети (шлем, латы, панцирь, кольчуга, куяк и так далее).

Броня в литейном производстве — средство защиты изнашивающихся частей модельного комплекса (стержни, ящики, опоки и другое). На алюминиевых и деревянных стержневых ящиках броня выполняется из сталей (Ст3, Ст45 и другие). Литейную броню привёртывают на борта литейных ящиков. Роль брони литейной так же выполняет наплавленный слой высокоизносостойкого сплава на вращающиеся части модельного комплекта (так называемая бронирующая вставка, ГОСТ 19367-74).

Броня кабельная — окрутка или оплётка кабеля стальной лентой или стальной проволокой, преимущественно для кабелей, укладываемых в траншеи. Предназначается для защиты кабеля от механических повреждений, в первую очередь — при рытье последующих траншей в этом месте.

История возникновения брони 

Прототипами брони в древности были доспехи и щиты воинов. Главным их назначением была защита тела человека от воздействия на него оружия (стрел, копий, мечей и сабель). Главными материалами служили дерево, кожа, тонкие пластины металлов, кость, рог. По мере прогресса вооружений (появление арбалетов и первого огнестрельного оружия) требования к толщине и прочности материалов доспехов и щитов резко возросли. С ростом числа военных конфликтов и интенсивности ведения боев в прототипах брони начинают преобладать конструктивные элементы, изготовленные из железа и стали (конфликты с Востоком, крестовые походы, соответствующий культурно-технологический обмен), и снижается применение конструктивных элементов из дерева, кожи и рога. Вся совокупность прогресса в области военных технологий начинает превращаться в соревнование между оружием и защитой от него, рост и интенсивность конфликтов огрубляет и упрощает форму доспехов и щитов к наиболее эффективной конструкции и снижает её стоимость (уменьшение количества украшений на доспехах и щитах). В дальнейшем широкое использование железа и стали увеличивается на военно-транспортных средствах (повозки, корабли, лодки) и на наземных укрепленных сооружениях. Можно сказать, что создание брони резко ускорило прогресс в металлургии, термической и механической обработке металлов. В наши дни броня непрерывно совершенствуется и появляются её новые виды, но как и прежде она делится на несколько основных типов.

Виды и типы бронирования 
Типы бронирования по конструкции:
 цельная (к примеру, нагрудники, сделанные из цельного листа металла. Такая броня является малоподвижной);
 подвижно-составная (броня, сделанная из скрепленных отдельных элементов в плане увеличения гибкости, например кольчатая);
 разнесенная броня;
 армированная броня;
 навесная броня.

Типы бронирования по применению:
 нательная броня — доспех, надеваемые на тело человека (например, зерцало, нагрудник и так далее);
 транспортная — плиты из металла, сплавов металлов и композиционных материалов, пуленепробиваемые стекла и активное бронирование для защиты экипажа и пассажиров;
 корабельная — металл, сплавы металлов, композиционные материалы и активное бронирование для защиты подводной и надводной части судов;
 строительная — дерево, глина, бетон, металл, сплавы металлов, супербетон, песок, пены и другого, для защиты зданий, военных сооружений (например, дот, дзот, блиндажи и других);
 кабельная — защита кабелей из листа или проволоки (обычно для защиты подводных кабелей).

Эволюция технологии брони 
Развитие брони происходило поэтапно:
 сплетенные между собой ветки, кости, доски
 тканевая броня (к примеру стеганка)
 кольчужное плетение
 чешуйчатая броня
 пластинчатая броня (стеганки, кольчуги и так далее, в которые вшиты небольшие металлические пластинки)
 цельнопластинчатая броня (броня, состоящая из одной — четырёх больших пластин)
 броня на вооружении и военной технике (танки, самолёты и так далее) 1: стальная катаная 2: Гомогенная броня 3: Многослойная броня 4: Динамическая защита 5: Активная защита

Материалы для производства брони 

Для производства брони используется широкий спектр конструкционных материалов, обладающих необходимыми механическими свойствами, главными из которых являются твёрдость и прочность, относительное удлинение, ударная вязкость, модуль упругости. В целом механические показатели материалов для изготовления брони должны находиться на высоком уровне. Материалы, применяемые для производства современной брони:
 высокопрочные качественные стали с высокими значениями вязкости и относительного удлинения (катанные и литые легированные стали);
 железо и низкоуглеродистые стали;
 вязкие металлы и сплавы такие как медь, алюминий, бронза (для противопульной);
 тканевые и пористые материалы (ткань, вата, пакля, войлок, шерсть и так далее)
 деформируемые алюминиевые сплавы различных систем легирования;
 высокопрочные композиционные (слоистые) материалы с матрицей из алюминиевых или титановых сплавов;
 композиционные материалы, упрочненные волокнами металлов и нитевидными кристаллами;
 взрывчатые вещества активного бронирования;
 пластики, наполненные ориентированными волокнами углерода, оксида алюминия, волокнами бора и другим;
 пластики, упрочнённые высокопрочными волокнами и с распределёнными полостями, наполненными водой или вязкими жидкостями («жидкая броня»);
 высокопрочные стройматериалы (супербетон, водонаполненный бетон, специальные пены для гашения взрывных волн и другого).

Значение брони для защищаемых подвижных и неподвижных объектов 
Броня имеет огромное значение для защиты объектов, техники, людей, в период ведения боевых действий (войн), учений (приближённых к боевым), испытаний новых видов вооружений. Применение брони повышает выживаемость войск и армии, резко увеличивает способность к ведению боёв и обороны, так как предохраняет людей и технику от гибели, ранения, выхода из строя. При этом броня утяжеляет её носителя, делая его менее подвижной целью. Способ разрешения этой проблемы — создание более прочных и вместе с тем более лёгких по весу конструкционных материалов для брони, что, в свою очередь, позволяет или уменьшить вес защиты, не ослабляя её прочность, или нарастить её прочность, не утяжеляя при этом конструкцию. По вполне естественным причинам оба способа решения проблемы комбинируются.

В случае с военной техникой, конструкторы проектируют военную технику с несущим броневым корпусом, то есть броня выполняет как несущие так и защитные функции, в частности, в самолетостроении первым самолётом с несущим корпусом из брони был штурмовик Ил-2.

Средства поражения брони 
Как правило, бронированные цели поражают в уязвимые места, к примеру, там, где броня тоньше или в стыки брони, но, чтобы как можно легче и быстрее уничтожить бронированные цели, люди изобретают специализированное вооружение, к примеру:
 оружие с маленькой точкой соприкосновения (клевцы, мечи, предназначенные для колющего удара)
 лёгкое переносное огнестрельное вооружение с увеличенной бронебойностью или мощностью (поражение доспехов на живой силе: нагрудников, шлемов и др.; например бронебойными пулями);
 лёгкое переносное ракетное вооружение (поражение брони летательных аппаратов, автомобилей, лёгких судов, танков);
 артиллерийское вооружение (поражение брони спецсредств: танки, БТР, вертолёты, огневые укреплённые точки, военные суда).
 торпедное вооружение (поражение надводной и подводной части плавательных средств, защищённых бронёй);
 авиационные бомбы (поражение крупной бронированной техники и бронированных оборонительных объектов: бункеров, дотов, блиндажей и другое);
 огнеметы, напалм (нагревание цели до высокой температуры)

См. также 
 Бетонная броня

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Бурба Г. Броневой никель Медно-серного завода. — Газета «Медногорский металлург», № 17(965), 07.05.2021. — С. 3.

Ссылки